Paraguayaans voetbalelftal (mannen)
 Paraguayaans voetbalelftal (vrouwen)